Ouesse is een van de 77 gemeenten (communes) in Benin. De gemeente ligt in het departement Collines en telt 96.850 inwoners (2002).

Gemeente in Benin